Tolić est un toponyme qui peut désigner :
Tolić, une localité de Croatie située dans la municipalité d'Udbina, comitat de Lika-Senj ;
Tolić, un village de Serbie situé dans la municipalité de Mionica, district de Kolubara.